Binsdorf bezeichnet

 Binsdorf (Geislingen), Ortsteil der Stadt Geislingen im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Binsdorf, deutscher Name der Gemeinde Bynovec im Okres Děčín, Aussiger Region, Tschechien

Siehe auch:
 Biensdorf